Las siglas IME pueden referirse a:

 Interrupción Médica del Embarazo, o aborto terapéutico.
 Industrias Mecánicas del Estado, empresa de Argentina.
 Instituto Monetario Europeo.